Мајевац може да се односи на:

 Мајевац (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Мајевац (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ